Medak – dystrykt w Indiach
 Medak – wieś w Chorwacji